Vadu poate fi:
:
 Vadu Vejei, Iași
 Vadu Moldovei, Suceava
 Vadu Negrilesei, Suceava
 Vadu Roșca, Vrancea

:
 Vadu, întrecut: Caraharman, județul Constanța

:
 Comuna Vadu Pașii, Buzău
 Vadu Pașii, Buzău
 Vadu Sorești, Buzău
 Vadu Stanchii, Dâmbovița
 Vadu Lat, Giurgiu
 Vadu Anei, Ilfov
 Vadu Părului, Prahova
 Vadu Săpat, Prahova

:
 Vadu Moților (), județul Alba
 Vadu Crișului, întrecut: Vad (), județul Bihor
 Peștera de la Vadu Crișului ()
 Vadu (), județul Hunedoara
 Vadu Dobrii (), județul Hunedoara
 Vadu Izei (, ), județul Maramureș
 Vadu (), județul Mureș

 Râul Vadu (), județul Mureș, un curs de apă, afluent al râului Hodoș

Vezi și 
 Vadu Oii
 Vad
 vad

Toponime românești